Warneck ist der Familienname folgender Personen:

 Giselher von Warneck († 1754), deutscher Ingenieur und Architekt 
 Gustav Warneck (1834–1910), deutscher evangelischer Theologe und Begründer der systematischen protestantischen Missionswissenschaft
 Igor Warneck (* 1968), Schriftsteller, Fotograf, Urenkel von Johannes Warneck
 Johannes Warneck (1867–1944), deutscher evangelischer Theologe, Missionar, Prediger und Übersetzer, Sohn von Gustav Warneck
 Martin Warneck (1869–1943), deutscher Verlagsbuchhändler
 Wilfried Warneck (1929–2015), deutscher evangelischer Theologe

Siehe auch:
 Warnecke